Lapa steht für:
 Lapa (Aufenthaltsplatz), überdachter Aufenthaltsplatz in afrikanischen Gegenden, in der Regel ein offener reetgedeckter Bereich, von dem aus man über die Landschaft oder ein Wasserloch schaut

Lapa ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lapa (Gebirge), Gebirgskette im portugiesischen Bezirk Viseu
 Lapa (Paraná) Stadt im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Lapa (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro, Brasilien
 Lapa (São Paulo), Bezirk der Stadt São Paulo, Brasilien
 Lapa (Cartaxo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho do Cartaxo
 Lapa (Lissabon), Gemeinde in Portugal
 Lapa do Lobo, Gemeinde in Portugal
 Lapa dos Dinheiros, Gemeinde in Portugal
 Lapa (Togo), Ortschaft in Togo

Lapa ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel Rodrigues Lapa (1897–1989), portugiesischer Romanist, Lusitanist, Brasilianist und Galicist
 Vanessa Lapa, israelische Journalistin und Dokumentarfilm-Regisseurin
 Walentyn Lapa (* 1939), sowjetisch-ukrainischer Mathematiker und Informatiker

LAPA steht für: 
 Líneas Aéreas Privadas Argentinas, argentinischen Fluggesellschaft, aufgegangen 2003 in Líneas Aéreas Federales (LAFE)

Siehe auch:
 Lappa

Abkürzung